«Civilization» puede referirse a:

Música 
 Civilization, álbum de Front Line Assembly.
 Civilization (1947), canción popular de Carl Sigman.
 Civilization (2011), canción de Justice.

Cómics 
 Civilization, serie de videojuegos.